El término heroína hace referencia a varios artículos:

Droga
 Heroína, droga altamente adictiva.

Personas
 un héroe y una heroína, persona que realiza un acto heroico.

Cine
 Heroína (película de 1972), dirigida por Raúl de la Torre.
 Heroína (película de 2005), dirigida por Gerardo Herrero.

Véase también